CLM, sigle composé des trois lettres C, L et M, peut faire référence à :
 contre-la-montre ou contre-la-montre cycliste ;
 Closed Loop Marketing ;
  ;
 centre de loisirs maternels ;
 CLM International S.A. , un importateur exclusif pour la Suisse de produits KOT, Inovance et Phytoquant ;
 Compagnie lilloise de moteurs.

CLM est aussi un code qui peut faire référence à :
 , à Port Angeles, siège du comté de Clallam dans l'État de Washington, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports